Marmarošská župa může být:
 Marmarošská župa (Uhersko) – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Marmarošská župa (Československo) – územněsprávní celek v Československu v letech 1920–1926
 Marmarošská župa (Maďarsko) – územněsprávní celek v Maďarsku v letech 1940–1944
 Maramureš (župa) – územněsprávní celek Rumunsku